La competició de natació al Campionat del Món de natació de 2011 es realitzà al Shanghai Oriental Sports Center de la ciutat de Xangai (República Popular de la Xina) entre els dies 24 i 31 de juliol de 2011.

Resum de medalles

Categoria masculina 

Llegenda:

Categoria femenina 

Llegenda:

Medaller

Referències 

Campionat del Món de natació de 2011